Chinees basketbalteam (mannen)
 Chinees basketbalteam (vrouwen)